Белослудцев — фамилия; имеет женскую форму Белослудцева.

 Белослудцев, Александр Яковлевич (1961—2004) — российский художник, фотограф и дизайнер.
 Белослудцев, Родион Иосифович (1921—1991) — советский государственный и партийный деятель.

 Белослудцева, Лариса Владимировна (род. 1990) — российская биатлонистка.